Рогволод (Рогъволодъ, Роговолодъ) — восточнославянское имя ряда полоцких князей, происходит от др.-сканд. имени Rag(n)valðr:

 Рогволод (ум. ок. 978) — князь Полоцкий, варяг, отец Рогнеды, одной из жен великого князя Владимира Святославича
 Рогволод Всеславич (князь полоцкий) (Борис) (до 1057 — начало 1128), князь Полоцкий, родоначальник Друцкой ветви Полоцких князей
 Рогволод Борисович (Василий Рогволдович; Рогволд Рогволдович) (ум. после 1171), князь Полоцкий 1144—1151, 1159—1162, князь Друцкий 1127—1129, 1140—1144, 1158—1159, 1162—после 1171 — сын предыдущего

См. также 
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания